Rybi kan syfta på följande platser:

Polen 

 Rybi (vattendrag i Polen), Lillpolens vojvodskap,

Tjeckien 

 Rybí, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar